Le terme « marmiton » désigne un apprenti cuisinier
 Marmiton.org est un site web français proposant des recettes de cuisine et conseils culinaires